Erik Mongrain (né le  à Montréal, Québec, Canada) est un guitariste et compositeur. 
Jean-Luc Mongrain, né le , est un animateur de télévision et un journaliste québécois.
Joseph-Alfred Mongrain est un homme politique canadien.
 Pierre Montgrain est un violoniste et professeur canadien, fondateur de l'Orchestre Symphonique de l'Estuaire de Rimouski